Niels Christian Christensen er navnet på flere personer:

 Niels Christian Christensen (Socialdemokratiet) (1860-1941) – dansk folketingsmand og statsrevisor
 Niels Christian Christensen (arkitekt) (1867-1939) – dansk arkitekt
 Niels Christian Christensen (Venstre) (1896-1983) – dansk folketingsmand og chefredaktør